Els lepilemúrids (Lepilemuridae) són una família de primats lemuroïdeus que viuen exclusivament a l'illa de Madagascar. La família només comprèn un gènere vivent, Lepilemur (lèmurs mostela), però també un membre extint, Megaladapis (lèmurs gegants).

Lèmurs